Касы́м Кады́ров (; ) — водитель Пржевальской грузовой автобазы министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.

Биография 
Родился в 1925 году в крестьянской семье в селе Ичке-Джергез (ныне — в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области). После окончания курсов сельской механизации с 1943 года трудился трактористом в колхозе «Путь Ильича» Тюпского района. С 1943 года по май 1950 года служил в рядах Советской Армии. В 1944 году составе батальона Касым Кадыров защищал «Дорогу жизни», проходящую через Ладожское море в районе Шлиссельбургской крепости.

С 1950 года — водитель Пржевальской грузовой базы.Член КПCC c 1955 года.

Досрочно выполнил производственные задания семилетки (1959—1965) по перевозке грузов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва (1967), депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970—1974).

Член ВЦСПС; делегат XV (1972), XVI (1977) и XVII (1982) съездов профсоюзов СССР.

После выхода на пенсию проживал в Пржевальске. Умер в 1994 году.

Награды 
 медаль «За боевые заслуги» (15.9.1944)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина и медаль «Серп и Молот», 5.10.1966)
 орден Октябрьской революции (4.5.1971)
 орден Трудовой Славы II степени (2.4.1981) и III (22.4.1975) степеней
 орден Отечественной войны I степени (23.12.1985).

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том / Башкы ред. Асанов Ү. А. — Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 «Ысык Көл» энциклопедиясы. — Бишкек, 1995.
 Дорога в гору: Водитель — о своей республике // За рулём. — 1972. — апрель.
 В созвездии Героев Труда // За рулём. — 1973. — декабрь.
 Нерушимый Союз // Наука и жизнь. — 1972. — декабрь. — С. 9.

Ссылки 
 
 Слесарь Московского завода точных измерительных приборов, Герой Социалистического Труда С. Ф. Трушкин (слева) беседует с участниками Дней Киргизской ССР на ВДНХ СССР Героем Социалистического Труда К.Кадыровым (г. Пржевальск) и чабаном из Ошской области Т.Ахматовым // Российский государственный архив фотокинодокументов.

Шофёры
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 7-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Водители СССР